Guillemard ist der Familienname folgender Personen:

 A. G. Guillemard (Arthur George Guillemard; 1845–1909), englischer Rugby-Union-Spieler
 Andy Guillemard-Noble, puerto-ricanischer Rechtsanwalt
 Francis Henry Hill Guillemard (1852–1933), britischer Biologe

 Laurence Guillemard (1862–1951), britischer Kolonialbeamter und Diplomat
 Sarah Guillemard, kanadische Politikerin 
 Sylvette Guillemard (* 1952), kanadische Juristin und Schriftstellerin 
 William Guillemard (1815–1887), britischer Geistlicher 

Guillemard ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Guillemard Bay, Bucht in Nunavut, Kanada